«Мозалан» может означать:

Мозалан (киножурнал) () — азербайджанский сатирический киножурнал.
  — азербайджанская киностудия.